Генріх Отто Віланд — німецький хімік-органік і біохімік.
 Крістоф Мартін Віланд — німецький письменник та поет доби просвітництва.
 Юган Віланд — шведський футболіст, воротар, виступає за футбольний клуб «Мальме», є гравцем національної збірної Швеції.
 8108 Віланд — астероїд головного поясу.